Могавк або могок () — слово індіанського походження. Може мати такі значення:

Індіанці 
 Могавк — корінне індіанське плем'я ірокезів
 Могавк — мова індіанського племені могавків

Топоніми

Населені пункти
 Могок — місто в окрузі Монтгомері, штат Нью-Йорк
 Могок — поселення в окрузі Геркаймер, штат Нью-Йорк

Річки 
 Могок — річка в штаті Нью-Йорк, притока Гудзону
 Могок — річка в штаті Нью-Гемпшир, притока Коннектикуту
 Могок — річка в штаті Орегон, притока Маккензі

Див. також 
 Могаве